Doug Manchak (né le  à Radway, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1971-1972 || Blades de Saskatoon || LHOC ||68 ||34 ||33 ||67 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1972-1973 || Generals de Flint || LIH ||63 ||38 ||26 ||64 ||24 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-  
|1973-1974 || Generals de Flint || LIH ||67 ||27 ||27 ||54 ||35 ||7 ||7 ||2 ||9 ||0
|- 
|1974-1975 || Generals de Flint || LIH ||73 ||61 ||29 ||90 ||25 ||5 ||2 ||1 ||3 ||0
|- 
| 1975-1976 || Generals de Flint || LIH ||12 ||7 ||5 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1975-1976|| Goaldiggers de Toledo || LIH ||24 ||7 ||5 ||12 ||10 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1980-1981 || Generals de Flint || LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1952
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Attaquant de hockey sur glace